Парк імені Виговського – невеликий парк у Залізничному районі Львова, розташований на непарній стороні вулиці Виговського навпроти входу у ТЦ «Південний». Статус парку отримав 25 березня 2010 року на сесії ЛМР, оскільки його його площа – 5,2 га перевищує допустимі норми до скверів. До того мав статус скверу. Також на сесії було також затверджено межі парку. 

У 2018-2021 році ЛМР проводила роботи з реконструкції парку імені Виговського на що із бюджету у 2020 році виділено 4 млн грн., а загалом близько 16 млн. – зроблено освітлення, вимощено бруківкою прогулянкові доріжки, дитячий майданчик.

Примітки 

Парки Львова